Guayabito – comune della comarca di Ngäbe-Buglé, Panama
 Guayabito – comune della provincia di Panama, Panama